Cagliero puede referirse a:

 Juan Cagliero, prelado salesiano italiano
 Cardenal Cagliero, localidad del Partido de Patagones